Le terme omerta désigne différentes choses :
 omertà, la loi du silence ;
 Omerta, un roman de Mario Puzo ;
 Omertà, une série télévisée québécoise ;
 Omertà, film québécois réalisé par Luc Dionne qui reprend plusieurs personnages apparus dans la série télévisée ;
 Omerta, un jeu de gangster en ligne gratuit.
 Omerta, média en ligne d'extrême droite de type « réinformation » fondé par Régis Le Sommier
Omerta, album du rappeur français Maes sorti en 2023

Notes et références